Zookeeper est un mot anglais signifiant « gardien de zoo » et qui peut désigner :
 Zookeeper : Le Héros des animaux, un film américain sorti en 2011;
 Apache ZooKeeper, un logiciel de gestion de configuration pour systèmes distribués.